Wallfahrtskirche St. Leonhard steht für:

 Wallfahrtskirche St. Leonhard (Grödig), Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Wallfahrtskirche St. Leonhard (Inchenhofen), Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Wallfahrtskirche St. Leonhard (Kaufering), Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Wallfahrtskirche St. Leonhard, Grongörgen, Landkreis Passau, Bayern